Oberneukirchen (Opper-Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Oberneukirchen (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk